Schamp ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Schamp (* 1983), österreichische Cartoonistin
 Eike W. Schamp (1941–2019), deutscher Geograph
 Mathias Schamp (* 1988), belgischer Fußballspieler
 Matthias Schamp (* 1964), deutscher Künstler und Autor
 Nicolas Schamp (* 1994), belgischer Fußballspieler
 Wim Schamp († 2014), belgischer Werbefachmann

Siehe auch:
 Champ